Ernst Jandl (1925–2000), poète et traducteur autrichien,
 (1937–1987), acteur tchèque.